Bobby Scott (1937–1990), Amerikaans zanger en musicus
 Bobby Scott (1947), Amerikaans politicus